Americana hace referencia a varios artículos:

Geografía
 Lo relativo a América.
 Lo relativo a los Estados Unidos de América.

Lugares
 Americana (São Paulo), municipio del estado de São Paulo (Brasil).
 Samoa Americana (en inglés, American Samoa), territorio no incorporado de Estados Unidos, en el Pacífico sur.
 Islas Vírgenes Americanas (en inglés, American Virgin Islands), territorio no incorporado de Estados Unidos, en el Caribe.

Cultura
 Americana (cultura), concepto cultural estadounidense.
 Lengua de signos americana (en inglés, American Sign Language) o lenguaje de señas americano; lenguaje de señas dominante en Estados Unidos, en la parte anglófona de Canadá, y en algunas partes de México.

Música
 Americana (álbum de Neil Young), trigesimocuarto álbum de estudio del músico canadiense Neil Young, grabado con la banda estadounidense Crazy Horse.
 Americana (álbum de The Offspring), quinto álbum de estudio de la banda de punk rock estadounidense The Offspring.
 Americana (género musical), género musical basado en la música tradicional estadounidense.
 Persiana americana, canción y sencillo de la banda argentina Soda Stereo.

Deporte

 Americana (ciclismo en pista), una modalidad del ciclismo en pista.
 Americana Futebol, club de fútbol brasileño.
 Liga Americana (American League) o, más formalmente, Liga Americana de Clubes de Béisbol Profesional (American League of Professional Baseball Clubs); una de las dos ligas que conforman las Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos.

Cine y televisión
 Americana (programa de televisión), programa de concursos de los años 1940, transmitido por la cadena de televisión estadounidense NBC.
 Americana (película), film dirigido y protagonizado por David Carradine.
 Americana de Televisión, cadena de televisión venezolana de operación privada.

Instituciones
 Cruz Roja Americana (en inglés, American Red Cross), organización humanitaria de los Estados Unidos.
 Universidad Americana, institución educativa superior de Paraguay, fundada en 1994.

Además
 Americana, la chaqueta del traje.
 Americana de aviación, extinta empresa peruana de  aviación de la década de los años 1990.
 Americana (1814), buque de la Armada Argentina partícipe de la Guerra del Independencia y las guerras civiles.
 Cinta americana (conocida también como cinta de tela o cinta multipropósito), tipo de cinta adhesiva que se caracteriza por tener una malla o hilado de fibras como refuerzo.
 Salsa americana (en francés sauce à l'américaine o sauce à l'armoricaine), salsa hecha con un fumet'' de mariscos condimentado con tomates, ajo, cebolla, coñac y vino blanco.